Алпе се може односити на:
Алпи, планински масив у Европи
Алпе (Виченца), насеље у Италији у округу Виченца
Алпе (Ђенова), насеље у Италији у округу Ђенова
Алпе (Парма), насеље у Италији у округу Парма